Maio, mês do calendário gregoriano

Localidades
Ilha do Maio, em Cabo Verde
Maio (concelho de Cabo Verde)

Ou ainda
Maiô